Burián László (1922–2014) felvidéki magyar katolikus pap
 Burián László (1954–) nemzetközi jogász